Ejagham peut désigner :
 les Ejagham ou Ekoï, une population vivant au Nigeria et au Cameroun,
 l'ejagham, une langue bantoïde méridionale du groupe ekoïde parlée au Nigeria et au Cameroun,
 le lac Ejagham, un lac du Cameroun.